Кре́четов — русская фамилия. Известные носители:

 Кречетов, Андрей Дмитриевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Кречетов, Александр Михайлович (1885—1948) — русский и советский драматический актёр, театральный режиссёр.
 Кречетов, Василий Степанович (1916—1994) — Герой Советского Союза.
 Кречетов, Виктор Николаевич (род. 1942) — советский писатель, поэт, литературный критик.
 Кречетов, Димитрий Юрьевич (1960—1993) — актёр театра и кино.
 Кречетов, Леонид Кузьмич (1912—1996) — епископ Пермский Русской древлеправославной церкви.
 Кречетов, Фёдор Васильевич (1743—1807) — вольнодумец, первый русский конституционалист.



См. также 
 Касаткин, Сергей Александрович (псевдоним Сергей Кречетов) (1860—1920) — поэт-сатирик.
 Соколов, Сергей Алексеевич (псевдоним Сергей Кречетов) (1878—1936) — русский поэт-символист.
 Виталий Егорович Кречетов — персонаж телесериала «Ликвидация».
 Кречетово
